Geografia
 La Bòfia del Port del Comte: Bòfia del massís del Port del Comte, al municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Rasa de la Bòfia: Torrent del massís del Port del Comte, al municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 El Serrat de la Bòfia: Serra del massís del Port del Comte, al municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Bòfia de Vilanova de Sau a Vilanova de Sau
 La Bòfia: clotal ple de gel a Sant Llorenç de Munt
 La bòfia de Torremàs a Casa Cavallera de Canalda

 Geologia
 Bòfia: Clot o pou natural. Clotada produïda en terra per l'acció de les aigües de pluja, mot emprat particularment a Solsona, Cardona, Súria i la Plana de Vic.

 Argot
 La bòfia, en argot barceloní, vol dir la policia.